Ohcan, fue una empresa Argentina dedicada a la producción de Indumentaria Deportiva. Fundada en el año 2000 por Horacio Bontempo. El nombre esta inspirado en Nacho, el menor de la familia.

Desde su creación hasta su desaparición en 2018, Ohcan se dedicó a realizar indumentaria a equipos de B Nacional o divisiones inferiores de fútbol de la República Argentina.

Enlaces externos 
Ohcan en Facebook

Ohcan en Twitter

Marcas de indumentaria deportiva
Fabricantes de indumentaria deportiva de Argentina
Empresas fundadas en 2000
Empresas desaparecidas en 2018